Statella –  famiglia storica della nobiltà siciliana
 Antonio Statella di Cassaro – politico e diplomatico italiano
 Agatino Maria Reggio Statella – arcivescovo cattolico italiano
 Agostino Pennisi Statella – politico e numismatico italiano
 Daniele Statella – disegnatore e fumettista italiano
 Giuseppe Statella – calciatore italiano